Пётр Плетнёв: Плетнёв, Пётр Александрович (1791—1866) — русский критик, поэт.
 Плетнёв, Пётр Иванович (1911—1956) — полный кавалер ордена Славы.
 Плетнёв, Пётр Фёдорович (1915—1994) — Герой Советского Союза.